«Индустриа́льная» (, ) (до мая 2016 года — «Пролета́рская» ()) — 13-я станция Харьковского метрополитена. Конечная станция Холодногорско-Заводской линии, расположена после станции «Тракторный завод». Имеет колонный тип. Пущена в эксплуатацию 11 августа 1978 года.

Описание 
Станция «Индустриальная» — конечный пункт второй очереди Холодногорско-Заводской линии Харьковского метрополитена, за станцией расположены 4 тупика для оборота и отстоя составов. В конструкции этого станционного комплекса много общего со станцией «Проспект Гагарина», с тем различием, что здесь преобладают красноватые и золотистые тона.

Слегка расширяющиеся кверху колонны отделаны розовым мрамором «Буровщина» Иркутского месторождения. Этот же мрамор использован для отделки цоколей путевых стен и вертикальных вставок, на которых укреплены изображения серпа и молота, выполненные из латунного литья. Путевые стены облицованы светло-серым мрамором Саяно-Шушенского месторождения, стены вестибюлей — белым мрамором «Коелга». Интересный геометрический рисунок пола набран из плит лабрадорита и красного гранита. Станционный зал освещён люминесцентными светильниками, расположенными между рёбрами плит перекрытия.

Оформление станции включает две тематические декоративно-художественные композиции из керамики, установленные на торцах перекрытия над лестницами. Правда, западный вестибюль станции, ведущий к заводам ДСК-1 и 8-й ГПЗ был закрыт в середине 1990-х годов в связи с низким пассажиропотоком. С 16 марта 2009 года этот вестибюль был вновь открыт.

Восточный вестибюль соединен с длиннейшим в Харькове подземным переходом. Выходы из него ведут к заводу «Электротяжмаш», трамвайной линии, к автостанции «Заводская», железнодорожной станции «Лосево-2». Троллейбусные и автобусные маршруты подвозят к станции жителей Роганского и Восточного жилмассивов. Таким образом, станция является одним из крупнейших транспортных узлов Харькова.

Галерея

Литература 
Х23 Харьков: Архитектура, памятники, новостройки. Путеводитель / [Сост. А. Ю. Лейбфрейд, В. А. Реусов, А. А. Тиц].— Х.: Прапор, 1985. — 151 с., ил.

Примечания

Ссылки 
 «Пролетарская» на официальном сайте ГП Харьковский метрополитен
 Станция «Индустриальная» на сайте «Мир метро» (описание и фотографии)

Станции Харьковского метрополитена
Холодногорско-Заводская линия метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1978 году